Strathnaver ist der Name von

 Strathnaver (British Columbia), Ort in Kanada
 Strathnaver (Schottland), Region in Schottland
 Strathnaver (Schiff), Passagierschiff der Reederei P&O

Siehe auch
 Lord Strathnaver, britischer Adelstitel